Sande - freguesia no concelho de Lamego
 Sande e São Lourenço - freguesia no concelho de Marco de Canaveses
 Sande - freguesia no concelho de Vila Verde
 São Clemente de Sande - freguesia no concelho de Guimarães
 São Lourenço de Sande - freguesia no concelho de Guimarães
 São Martinho de Sande - freguesia no concelho de Guimarães
 Vila Nova de Sande - freguesia no concelho de Guimarães

 Sande - cidade e comuna na Província de Bié

Ver também
 Sanduíche

Desambiguação